Le terme X2000 ou X 2000 peut faire référence : 

 au train suédois type SJ2000 ;
 à X2000, court métrage de François Ozon sorti en 1998 ;
 à l'autorail corse X 2000.